Лісові плато Трново  () — карстове плато, яке становить крайній північно-західний кінець Динарських Альп.  Лісове плато Трново має карстовий характер, без поверхневих водотоків і розбите замкнутими долинами, відслоненнями, пагорбами, печерами, валами та меншими карстовими ознаками. До значних карстових особливостей належать крижані печери. Інверсія рослинності в Крижаній печері Велика Парадана () у східній частині плато, розміром 385 м на 1550 м, є locus classicus, і в минулому з нього збирали лід і експортували через Горіцію та Трієст до Єгипту. 

Лісове плато Трново має три заповідники: 

 Велика крижана печера Парадана
 Піки Голак (1495 м) та Ялинова долина (, карстова западина)
 Смрецький лісовий заказник

Місцевість 
Вплив тектонічної активності дуже виразний у цій місцевості. Є багато западин, долин розчинів, невеликих карстових полів та залишків колишніх долин річок. Під час пліоцену річки вирівняли тектонічний зріст і заповнили долини. Сліди також залишило пліоценове зледеніння, оскільки льодовики створили невеликі цирки на відносно рівній поверхні, а також наземні морени та кінцеві морени. Річки транспортували гравій і відкладали його в нижчих районах, заповнюючи западини.

Породи 
На північній стороні плато показано тектонічне утворення вздовж Ідрійського розлому, орієнтованого в динарському напрямку  а на південному - результати тектонічного проштовхування мезозойського вапняку та доломіту над молодшим еоценовим флішем. Дві третини поверхні покрито вапняком, одна четверта - доломітом, а решта - флішем та пухким матеріалом.

Гори 
Найвищий вершина - Велика гора Голак ( Великий Голак, 1495 м ). На північній стороні, деякі інші панорамні та часто відвідувані вершини - це Малий Гора Голак (Малі Голак, 1480 м), Гора Полдановец (1298 м) та Загострений пік (Шпічаста вершина 1128 м ). І на південній стороні Велика гора Модрасовець (Великий Модрасовець, 1355 м), гора Куцель (1237 м), Блакитна вершина (Синджі- вершина, 1002 м) і пагорб Ковк (962 м).

Природні пам’ятки 

 Вікно у природній скелі Скозно (над Шмігелем )
 Вікно природної скелі Отлиці (над Айдовщиною )
 Карбове джерело Хубель (над Айдовщиною)
 Випавські джерела (поблизу Віпави)
 Кардяче джерело Ліджак
 Дике озеро (Воклюзьке джерело і невелике озеро з глибоким незвіданим сифоном)
 Печера Парадана (глибока печера з льодом, який збирали і продавали в минулому)

Клімат 
Клімат Трновського лісового плато визначається його висотою та орієнтацією. Лісове плато Трново лежить у континентальній температурній зоні. Він отримує в середньому 1881 мм опадів на рік. Різниця в кількості опадів мало що відрізняється щомісяця. Найбільше опадів випадає в листопаді (293 мм), а найменше - у лютому (135 мм). Більшість зимових опадів випадає у вигляді снігу, особливо на підвищених висотах. Вітер бора - типове явище погоди, що дме з плато у напрямку до моря з поривами, що часто перевищують  . Бура може завдати значної шкоди в цій місцевості, викорчуючи дерева та зриваючи дахи будинків.

Вода 
Незважаючи на рясні опади, на карстових плато майже немає води. Розділ дренажу незрозумілий через карстову поверхню. Найбільше джерело - це річка Губель біля Айдовщини.

Рослинність 
Лісове плато Трново вкрите змішаним буковим та ялицевим лісом (Abieti-fagetum dinaricum). Найвища рослинність на Малій горі Голак (1495 м). Нижче ростуть карликова верба (Salix sp.) та гірська сосна (Pinus mugo). Захищена флора росте в скелястих щілинах, включаючи примулу кернійську (Primula carniolica).

Частка лісу становить 75,5%, але це зростає через заліснення покинутих сільськогосподарських угідь. Погана доступність призвела до відносно хорошого збереження ландшафтних особливостей. Найвищі вершини порослі гірською сосною або травою. Динарійський буковий та ялицевий ліс ростуть на висотах 700 м та 1200 м . На нижчих висотах це переходить у динарський підгірний буковий ліс. Чагарників порівняно мало.

Ґрунт 
Хромний камбізол і рендзина розвинулися на крейдовому та юрському вапняку та на тріасовому доломіті. Більш кислі ґрунти зустрічаються лише на вапняку з черешнею. Через закарстування глибина реголіту дуже нерівномірна. Значні опади швидко розмивають ґрунт, а також їх заносить бура у відкритих місцях.

Населення 
Населення плато за переписом 1991 року становило 4534 осіб , а щільність населення становила лише   робить територію однією з найбільш малозаселених у Словенії. Заселена лише західна частина. Поселення були сформовані в результаті недавньої висотної колонізації, а домінуючими моделями є скупчені села та відокремлені ферми. Віковий профіль населення несприятливий.

Економіка 
Окрім лісового господарства, сільське господарство є також важливою господарською діяльністю. Основною фермерською діяльністю є тваринництво, особливо вирощування великої рогатої худоби. Частка фермерського населення становить 14,4%. Туризм стає все більш важливим: круті схили плато приваблюють туристів, а деякі особливості карсту також приваблюють відвідувачів, особливо крижані печери та поглиблення через рослинність, пов’язану з ними.

Примітки

Посилання 
 Трново-лісове плато в Геопедії 
Природа Словенії
Географія Словенії